Buran steht für:
 Burano, eine italienische Insel in venetischer Sprache
 Buran (Wind), ein Sturmwind in Asien
 Buran, offizieller ukrainischer Name des ostukrainischen Ortes Enhelsowe
 HK Buran Woronesch, russischer Eishockeyverein
 Buran (Raumfahrtprogramm), ein sowjetisches Raumfahrtprojekt
 Buran, russisches Schneemobil
Personen:
 Boran von Persien († 631), Herrscherin des Sassanidenreiches
 Būrān (807–884), Frau des abbasidischen Kalifen al-Ma'mūn
 Pavel Buráň (* 1973), tschechischer Bahnradsportler

Siehe auch: